{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [144.718, -25.807] },
  "properties": { 
    "marker-symbol": "town",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "#0050d0"
  }
}
Избирательный округ Мараноа () —  Палаты представителей Австралии в штате Квинсленд.

История 

Избирательный округ Мараноа был провозглашён в 1900 году и был одним из , которые участвовали в первых . Округ был назван в честь реки Мараноа, которая протекает по территории округа. Города на территории округа Мараноа, расположенные в основном в сельской юго-западной части штата Квинсленд: , , Дэлби, , , , Уинтон и Уорик.

Мараноа — «комфортный» округ для Национальной партии; это было первое место в Квинсленде, выигранное этой партией. Изначально являясь округом лейбористов, Мараноа находилось в руках Национальной партии все годы, начиная с , кроме трёх лет с 1940 по 1943 годы, и без перерыва с  года. Тогда называвшаяся аграрной, национальная партия победила в Мараноа в 1943 году, несмотря на убедительную победу лейбористов в национальном масштабе — это был один из семи округов, где победила аграрная партия. На парламентских выборах 2016 и  партия «Одна нация» обогнала лейбористов и заняла второе место после распределения мандатов.

В настоящее время Мараноа является избирательным округом Коалиции; Литтлпрауд имеет большинство в 22 процента против «Единой нации» и 25 процентов против лейбористов.

Джон Говард прозвал этот избирательный округ «Королевством Мараноа» после того, как в 1999 году на референдуме о преобразовании Австралии в республику округ Мараноа проголосовал с наибольшим количеством голосов «против». Тогдашний депутат от этого округа объяснил этот результат тем, что электорат был «хорошо информирован».

Депутаты

Результаты выборов 

| colspan="6" |

| colspan="6" |

Примечания

Литература 
 
 
 

Избирательные округа
Выборы в Австралии